Deng kan som auktorsförkortning betyda:

 Gang Deng
 Qixiang Deng
 Si-Ming Deng
 Wei-An Deng
 Yun Fei Deng

Robotskapade auktorsförkortningar